Фламмарион:
 Фламмарион, Камиль (1842—1925) — французский астроном и писатель.
 Гравюра Фламмариона — популярная гравюра, впервые опубликованная в книге Камиля Фламмариона.
 Фламмарион — кратер в центральной экваториальной части видимой стороны Луны.
 Фламмарион — кратер на Марсе.
 «Фламмарион» — четвёртый по величине издательский концерн Франции.

См. также 
 Фламарион (род. 1996) — бразильский футболист.